Бронзино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бронзино, Аньоло (1503—1572 или 1563) — итальянский живописец, выдающийся представитель маньеризма.
 Бронзино, Мартина (род. 1996) — итальянская кёрлингистка.